Helen Cawley і Джоанн Расселл були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Франсуаза Дюрр і Вірджинія Вейд.

Керрі Рід і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Міма Яушовец і Вірджинія Рузічі з рахунком 4–6, 9–8(12–10), 6–3.

Сіяні пари 

  Біллі Джин Кінг /  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Івонн Коулі /  Бетті Стов (3 коло, знялись)
  Франсуаза Дюрр /  Вірджинія Вейд (півфінал)
  Керрі Рід /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
  Helen Cawley /  Джоанн Расселл (чвертьфінал)
  Сью Баркер /  Мона Геррант (півфінал)
  Міма Яушовец /  Вірджинія Рузічі (фінал)
  Ілана Клосс /  Маріс Крюгер (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір